Квадро — многозначный термин.

 Квадро (летательный аппарат) — белорусский боевой беспилотный летательный аппарат 
 Квадро-Диск — один из крупных рекорд-лейблов России и дистрибьютор музыкального контента